RK Đakovo je rukometni klub iz grada Đakova.

Povijest 

Klub je osnovan 1954. godine. Od sezone 1992/1993. RK Đakovo se konstantno natjecao u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi, sve do sezone 2006/2007. kada ispada u 2. HRL. Promjenom sustava natjecanja i stvaranjem Premijer lige, RK Đakovo postaje član novoosnovane 1. HRL u sezoni 2008/2009.  

Minulih je desetljeća klub pod različitim imenima dostojno zastupao boje svoga grada u različitim konkurencijama od regionalne, republičke, međurepubličke do prve hrvatske rukometne lige. 

Prekretnica u povijesti kluba je plasman u tadašnju jedinstvenu Hrvatsku ligu 1986. godine.
Organizacijski, stručno i kadrovski klub jača te novi kvalitetni iskorak čini 1992. godine ulaskom u 1. HRL. Kao najplodnija godina ističe se 1998. kada, pored šestog mjesta, klub igra i finale Hrvatskog Kupa. Samim ulaskom u finale, osiguran je izlazak u Kup pobjednika kupova, gdje su se u 1. kolu sastali s češkim rukometnim klubom Duklom iz Praga koja je bila bolja u dvjema utakmicama, rezultatima 30:34 u Pragu i 21:26 u Đakovu.

Mlade momčadi redoviti su sudionici državnih prvenstava u svim uzrastima, gdje igraju značajnu ulogu i osvajaju visoka, pa i prva mjesta.

Klub

Ekipe

Najbolji igrači 

Najbolji i najpoznatiji igrač je Domagoj Duvnjak koji trenutno igra u THW Kiel i član je hrvatske rukometne reprezentacije.

Robert Markotić (d. vanjski) standardni je prvotimac RK NEXE.

Statistika u prvenstvima Hrvatske od 2000/01.

Poznati igrači 
 Domagoj Duvnjak
 Marko Kopljar

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača RK Đakovo

Đakovo
RK Đakovo